Анатолий Львович (Нафтула Лейбович) Раковский (8 августа 1928 года, Умань — 5 июня 1986 года) — доктор технических наук, учёный-нефтяник, специалист в области повышения нефтеотдачи пластов. Один из первых разработчиков метода добычи нефти с помощью гидроразрыва пласта.

Биография 
Родился в г. Умань 8 августа 1928 года. После начала войны вместе с семьёй эвакуировался в Ульяновскую область.

Окончил Сызранский нефтяной техникум (1948) и Московский нефтяной институт (1953, специальность «Разработка нефтяных и газовых месторождений»).

В 1953—1958 заместитель начальника участка, инженер по эксплуатации, начальник производственного отдела НПУ «Альметьевскнефть» объединения «Татнефть».

В 1958 г. поступил в аспирантуру ВНИИ нефти, с 1960 г. работал там же: старший научный сотрудник, руководитель сектора (1971), руководитель лаборатории проектирования и анализа тепловых методов разработки нефтяных месторождений (1976).

В 1983 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Научно-методические основы проектирования разработки нефтяных месторождений тепловыми методами».

Один из первых разработчиков метода добычи нефти с помощью гидроразрыва пласта.

Умер 5 июня 1986 г. на 58 году жизни.

Сочинения 
Автор трёх монографий.
 Вытеснение нефти из пласта растворителями [Текст] : производственно-практическое издание / П. И. Забродин, Н. Л. Раковский, М. Д. Розенберг. — Москва : Недра, 1968. — 224 с. : ил.

Награды 
Награждён орденом «Знак Почёта».

Примечания

Источники 
 Нефтяное хозяйство, 2014-11-24 
 Люди российской нефти, № 12, ДЕКАБРЬ 2008
 Раковский Нафтула Лейбович (1928—1986) // Нефтяное хозяйство. — 2008. — N 8. — С. 108:
 Анатолий Львович Раковский (к 75-летию со дня рождения) [Текст] // Нефтяное хозяйство. — 2003. — N 8. — С. . 143.
 В. Кузнецов, На трудном пути к «черному золоту»// Фотография 
 Ветераны, выпуск № 21